Библиотечный институт
 название Московского университета культуры и искусств в 1930—1964 годах (в 1940—1957 годах — имени В. М. Молотова).
 название Санкт-Петербургского университета культуры и искусств в 1941—1942 и 1945—1964 годах (имени Н. К. Крупской начиная с 1924 года).